Mayr puede significar: 

 Ernst Mayr (1904-2005) biólogo evolutivo.
 Simon Mayr (1763-1845) compositor alemán.
 Gerald Mayr paleontólogo alemán.

Abreviaciones científicas de botánicos 
 Mayr - Heinrich Mayr 1854-1911.
 J.Mayr - Johann Mayr fl. 1797

Abreviaciones científicas de zoólogos 
 Mayr - Gustav Mayr 1830-1908.